A szil szó a következőket jelentheti:
 szil (Ulmus) növénynemzetség, melybe a szilfák tartoznak
 Szil, a szilfa faanyaga
 Szil (Szill) község Győr-Moson-Sopron megyében, a Csornai járásban
 Alsószil – Bresztovány szlovákiai község településrésze.
 Felsőszil – Bresztovány szlovákiai község településrésze.
 Somogyszil község Somogy megyében
 Ruszt burgenlandi város régi magyar elnevezése.
 Sóslak, ukránul Szil, falu a mai Ukrajnában Kárpátalján a Nagybereznai járásban.
 Niedernsill település Ausztriában, Salzburg tartományban.
 Mittersill település Ausztriában, Salzburg tartományban.